Ladislao es un nombre propio masculino de origen húngaro. Se halla en estrecha relación con el nombre eslavo «Vladislao», aunque no son alternables ni equivalentes del todo. El significado del nombre Ladislao es: «el que gobierna con gloria». Según el idioma sus variaciones más frecuentes son László en húngaro y Ladislaus en inglés.

Santoral
27 de junio: San Ladislao I, Rey de Hungría. Modelo ejemplar de monarca, caballero y santo durante la Edad Media en Europa central. Su culto se extendió a lo largo de varias naciones vecinas.

Personajes

Monarcas
San Ladislao I de Hungría (1077 - 1095). Rey de Hungría.
Ladislao II de Hungría  (1131 – 1163). Rey de Hungría. 
Ladislao III de Hungría 1199 - 1205). Rey de Hungría.
Ladislao IV de Hungría (1262 –  1290). Rey de Hungría.
Ladislao I de Nápoles (1376 - 1414). Rey de Nápoles y pretendiente al trono húngaro.
Ladislao el Póstumo  (1440 - 1457). rey de Hungría y Bohemia.
 Wenceslao III de Bohemia (1301-1305). tomó el nombre de Ladislao cuando ascendió al trono húngaro.

Otros personajes relevantes
Ladislao Kán, fue un oligarca húngaro del . Voivoda de Transilvania (1295–1315)
Ladislao Garai, aristócrata húngaro del aiglo XV.
Ladislao Hunyadi, noble húngaro del . Hermano del rey Matías Corvino de Hungría.
Ladislao Szalkai, arzobispo de Esztergom, Hungría.
László Páal, pintor húngaro del .
Ladislao Errázuriz Echaurren, fue un diputado chileno.
Eduardo Ladislao Holmberg, botánico, zoólogo y geólogo argentino.
Ladislao José Biro, inventor y periodista húngaro-argentino.
László Almásy, aviador húngaro durante los comienzos del .
László Moholy-Nagy, pintor y fotógrafo húngaro del .
Ladislao Vajda, cineasta húngaro del .
László Papp, boxeador húngaro del .
Ladislao Kubala, entrenador de fútbol de origen húngaro.
Ladislao Lukács, político y primer ministro húngaro a comienzos del .
Ladislao Bárdossy, diplomático, político y primer ministro húngaro durante la Segunda Guerra Mundial.
László Bölöni, un jugador de fútbol de origen húngaro nacido en Rumania.
László Nagy, balonmanista de origen húngaro.
László Sólyom, presidente húngaro del .
László Darvasi, poeta, escritor y periodista húngaro del .
László Lovász, reconocido matemático húngaro.
László Bodrogi, ciclista francés de origen húngaro.
László Cseh, reconocido nadador húngaro.
Nicolás Ladislao Fedor, futbolista venezolano de ascendencia húngara.
Laszlo, Dj de la compañía disquera Monstercat.
Ladislao Gutiérrez, sacerdote católico argentino.

Enlaces externos 
 Significado del nombre

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres húngaros